Őrmező, budapesti városrész
Őrmező (Szlovákia), szlovákiai város